Бо́уэн ( , , ) — фамилия.

Персоналии 
 Боуэн, Айра Спрейг (1898—1973) — американский астроном.
 Боуэн, Андреа (род. 1990) — американская актриса.
 Боуэн, Брюс (род. 1971) — американский профессиональный баскетболист.
 Боуэн, Джаррод (род. 1996) — английский футболист.
 Боуэн, Джеймс (1751—1835) — британский торговый капитан, впоследствии офицер Королевского флота и «жёлтый» адмирал.
 Боуэн, Джеймс (род. 1979) — лондонский писатель и уличный музыкант.
 Боуэн, Джон (?—1704) — пират.
 Боуэн, Джон (1780—1827) — британский морской офицер и колониальный администратор.
 Боуэн, Джон Стивенс (1830—1863) — американский генерал.
 Боуэн, Джонатан (род. 1956) — исследователь в вычислительной лаборатории Оксфордского университета.
 Боуэн, Джули (род. 1970) — американская актриса.
 Боуэн, Дэйв (1928—1995) — валлийский футболист.
 Боуэн, Йорк (1884—1961) — британский композитор.
 Боуэн, Клер (род. 1989) — австралийская актриса и певица.
 Боуэн, Майкл (род. 1953) — американский актёр.
 Боуэн, Норман Леви (1887—1956) — американский геолог и петрограф.
 Боуэн, Стивен Джерард (род. 1964) — американский подводник и астронавт.
 Боуэн, Томас Мид (1835—1906) — американский государственный деятель.
 Боуэн, Элизабет (1899—1973) — англо-ирландская писательница.
 Боуэн, Эмма Люси Гейтс (1882—1951) — американская оперная певица.

Другое 
 Боуэн — маленький ударный кратер на видимой стороне Луны.
 Боуэн-Айленд — планируемый национальный парк Канады.
 Боуэн-Бридж — четырёхполосный автомобильный мост через эстуарий реки Деруэнт.
 Боуэн - город и местность в регионе Уитсанди , Квинсленд , Австралия.